Greinacher ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Greinacher (1880–1974), Schweizer Physiker
 Norbert Greinacher (1931–2022), deutscher Theologe und Autor
 Sonja Greinacher (* 1992), deutsche Basketballnationalspielerin